Симона Халеп — победительница турнира.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Симона Халеп (Титул)
  Петра Квитова (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Екатерина Макарова (Четвертьфинал)
  Анжелика Кербер (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Андреа Петкович (Второй раунд)

<ol start="10">
  Флавия Пеннетта ''(Четвертьфинал)
  Луция Шафаржова ''(Четвертьфинал)
  Елена Янкович ''(Второй раунд)
  Карла Суарес Наварро ''(Четвертьфинал)
  Доминика Цибулкова (Отказ)
  Ализе Корне ''(Третий раунд)
  Пэн Шуай ''(Второй раунд)
  Каролина Плишкова (Финал)
</ol>Финалистки турнира в Антверпене также начинают турнир со второго раунда.''

  Андреа Петкович

<li>  Карла Суарес Наварро

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2015